Autoversnipperaar
Papiervernietiger
Shredder (Teenage Mutant Ninja Turtles), een fictieve crimineel uit de serie Teenage Mutant Ninja Turtles
Shredder (computerschaak), een commercieel computerschaak programma
Shredder (film), film uit 2003 van Greg Huson